Рен () је професионални француски фудбалски клуб из града Рена. Основан је 1901. и тренутно се такмичи у у Првој лиги Француске. Домаће утакмице игра на стадиону Рут де Лорјен, капацитета 29.778 места.

Рен је један од чланова оснивача Прве лиге Француске. Уз Олимпик Марсеј, Монпелије, Сошо и Ницу, Рен је једини клуб који и данас игра у Првој лиги, а да је играо прву сезону 1932/33. Клуб међутим никада није освојио шампионат, а најбољи резултат је 3. место  у сезони 2019/20). Рен је 1965, 1971. и 2019. освојио Куп Француске, а 1971. и Суперкуп Француске.

Успеси

Национални 
 Прва лига Француске
 Четврто место (4): 1948/49, 1964/65, 2004/05, 2006/07.
 Куп Француске
 Освајач (3): 1964/65, 1970/71, 2018/19.
 Финалиста (4): 1921/22, 1936/37, 2008/09, 2013/14.
 Суперкуп Француске
 Освајач (1): 1971.
 Друга лига Француске
 Првак (2): 1955/56, 1982/83.
 Вицепрвак (5): 1938/38, 1957/58, 1975/76, 1989/90, 1993/94.

Међународни 
 Интертото куп
 Освајач (1): 2008.

Стадион 

Своје домаће утакмице Рен игра на стадиону Рут де Лорјен или у преводу Пут за Лорјен, пошто је адреса стадиона -{111, route de Lorient}-. Капацитет стадиона је 29.778 седећих места.

Отворен је 15. септембра 1912. и од тада је реконструисан неколико пута, први пут 1939, између 1955. и 1957, 1987. и последњи пут између 1999. и 2004. Рекордна посета је 29.490 гледалаца на лигашкој утакмици против Олимпик Марсеја 20. августа 2005.

Познати играчи

ФК Рен у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт
 stade-rennais-online.com
 Резултати Рена 

Рен